«Мастер перевоплощения» — кинокомедия 2002 года от компании Happy Madison. Считается одной из худших комедий всех времён, имеет рейтинг в 1 % на Rotten Tomatoes.

Сюжет 
Смешной, тощий парень в очках по имени Фисташио, однажды узнает, что может превращаться в разные личности. Теперь он и его Очаровательная ассистентка должны спасти родителей Фисташио и заодно мир от богатого и алчного коллекционера древностей.

В ролях 

В эпизодических ролях-камео в фильме появлялись Майкл Джонсон, Джессика Симпсон, Бо Дерек, Джесси Вентура, Патриция Де Леон, Берглинд Айси.

Ссылки 
 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 2002 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 2002 года
Фильмы Happy Madison
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы, спродюсированные Адамом Сэндлером